Maxfelde steht für:

 ein Ortsteil der Gemeinde Kummerow (am See) in Mecklenburg-Vorpommern
 ehemaliger Name von Maksymilianowo, heute Teil der polnischen Landgemeinde Kamieniec, siehe Kamieniec #Gemeinde

Siehe auch:
 Maxfeld